Дан Удденфельдт (, 29 марта 1951) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции 1970-х гг. Серебряный призёр чемпионата Швеции 1972 г. В составе сборной Швеции принимал участие в двух шахматных олимпиадах (1972 и 1974 гг.) и ряде командных турниров северных стран. В 1969 г. принимал участие в юношеском чемпионате мира (Швеция на правах страны-организатора выставила двух участников). В 1970 г. представлял Швецию на юношеском чемпионате Европы. Неоднократно участвовал в традиционном стокгольмском международном турнире, известном как «Кубок Рилтона».

В настоящее время продолжает выступать в соревнованиях ветеранов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Удденфельдта в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Удденфельдта на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад